

Сергино — село, Балезінський район, Удмуртія
 Сергино — селище, Октябрський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область

Див. також 
 Сергина